Лисниченко — фамилия. Известные носители:

 Лисниченко, Валентина Михайловна (род. 1955) — советский и киргизский педагог.
 Лисниченко, Мария Григорьевна (род. 1980) — российская легкоатлетка.